AIF peut faire référence à :
 Alliance internationale des femmes, une organisation féministe internationale ;
 AIF Studio, un studio d'animations à Prague ayant produit la série Pat et Mat ;
 Agence intergouvernementale de la francophonie, une composante de l'Organisation internationale de la francophonie ;
  ;
 Audio Interchange File Format, un format de fichier audionumérique développé par Apple ;
  Australien Imperial Force (en français, Première Force impériale australienne), un corps expéditionnaire créé pendant la Première Guerre mondiale pour aider la Grande-Bretagne ;
  Australian Imperial Force (en français, Deuxième Force impériale australienne), un corps expéditionnaire créé pendant la Seconde Guerre mondiale pour aider la Grande-Bretagne ;
 Autorité d'information financière, agence de régulation financière du Saint-Siège ;
 Arme individuelle future destinée à remplacer le fusil d'assaut FAMAS dans l'armée française ;
 Argoumenty i Fakty, un hebdomadaire russe ; 
 , un projet international de format d'échange ;
 Aide individuelle à la formation, une aide financière de Pôle emploi pour suivre une formation en France.